Jason Williams, född 11 augusti 1980, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Kölner Haie i Deutsche Eishockey Liga (DEL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Atlanta Thrashers, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars och Pittsburgh Penguins och på lägre nivåer för Cincinnati Mighty Ducks, Worcester Sharks, Grand Rapids Griffins, Connecticut Whale, Wilkes-Barre/Scranton Penguins och Oklahoma City Barons i American Hockey League (AHL), HC Ambri-Piotta i Nationalliga A (NLA), Ässät i Liiga och Peterborough Petes i Ontario Hockey League (OHL).

Williams blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Han vann Stanley Cup med Red Wings för säsongen 2001-2002.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jason Williams – Stats – NHL.com
Jason Williams NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jason Williams (b.1980) hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Atlanta Thrashers
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Columbus Blue Jackets
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Cincinnati Mighty Ducks
Spelare i Connecticut Whale
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i HC Ambri-Piotta
Spelare i Kölner Haie
Spelare i Oklahoma City Barons
Spelare i Peterborough Petes
Spelare i Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Spelare i Worcester Sharks
Spelare i Ässät
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från London, Ontario
Levande personer
Födda 1980
Män
Stanley Cup-mästare 2002
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft